Појам Осојник може се односити на:
 Осојник (Врбовско), насељено место у саставу Града Врбовског, Приморско-горанска жупанија, Република Хрватска
 Осојник (Дубровник), насељено место саставу Града Дубровника, Дубровачко-неретванска жупанија, Република Хрватска
 Осојник (Семич), насељено место у општини Семич, Република Словенија
 Осојник (Железники),  насељено место у општини Железники, Република Словенија

Види још 
 Осој
 Осоје
 Осојница